Dall'opera La gaia scienza di Friedrich Nietzsche hanno tratto il nome:
La gaia scienza, film del 1969 di Jean-Luc Godard;
La Gaia Scienza, compagnia teatrale della postavanguardia italiana;
La gaia scienza, programma televisivo italiano.